From Out of Nowhere — четырнадцатый студийный альбом группы Electric Light Orchestra, выпущенный 1 ноября 2019 года лейблом Columbia Records.

Список композиций

Участники записи 
 Джефф Линн (Jeff Lynne) — вокал, гитара, бас-гитара, пианино, барабаны, клавишные
 Ричард Тэнди (Richard Tandy) — соло на пианино («One More Time»)

Примечания